Ликаон в древногръцката митология е името на няколко персонажа:

 Ликаон, син на Приам и Лаотоя. Брат на Полидор. Пленен е от Ахил и продаден в робство. Купен е от сина на Язон Евней. След време го купува негов гостенин и той е освободен. По-късно отново пленен и убит от Ахил. Илиада, III, 333; XXI, 35, 85
 Ликаон, син на Пеласг и Мелибоя . Съпруг на Килена. Митичен първи цар на Аркадия (област в централен Пелопонес). Дъщеря на Ликаон е Калисто.
 Ликийски цар. Баща на Пандар.

Източници 

Митични древногръцки царе
Царе на Аркадия
Троянска война